Bodyguard Kiba peut faire référence à :
 Bodyguard Kiba, film de 1973
 Bodyguard Kiba, film de 1993